Марк Горенштейн:
 Горенштейн, Марк Борисович (род. 1946) — советский и российский скрипач, дирижёр.
 Горенштейн, Марк Исаакович (род. 1947) — украинский физик.